Aristo (tekenmateriaal), Oostenrijks producent van tekenmaterialen
Aristo (vervoermiddelen), voormalig Nederlands producent van gemotoriseerde fietsen
Aristo- (tijdschrift), een Nederlands cultureel-literair tijdschrift
Lexus GS, automodel waarvan de eerste generatie Toyota Aristo heette

Zie ook
Ariston